Saint-Cirq kan syfta på:
 Saint-Cirq, Dordogne
 Saint-Cirq, Tarn-et-Garonne